Sed, eller SED, kan syfta på:

 Sed – vedertaget bruk, se sedvänja
 SED – en teknik utvecklad av Canon och Toshiba för tillverkning av platta bildskärmar, se Surface-conduction electron-emitter display
 SED – det statsbärande partiet i Östtyskland, bildat efter andra världskriget, se Tysklands socialistiska enhetsparti
 sed (stream editor) – ett Unixprogram som började utvecklas i början av 1970-talet
 Sed-festivalen – en fornegyptisk ceremoni där farao hade en central roll och firades endast när han hade regerat i 30 år
Sed (mytologi) – en egyptisk gud 
 SED – en variant av klassisk elektrodynamik, se Stokastisk elektrodynamik
 Sederoman – en roman om moraliska seder
 Nordisk sed – en beteckning för hednisk folktro så som en religion

Se även
Sedlig